Barbi Henneberger – sciatrice alpina tedesca
 Moriz Henneberger – scacchista e compositore di scacchi svizzero
 Walter Henneberger – scacchista svizzero